Medicine Man – uomo di medicina per i nativi americani
 Medicine Man – film per la televisione del 1962 diretto da Charles Barton
 Mato Grosso (Medicine Man) – film del 1992 diretto da John McTiernan
 Medicine Man – album dei Blackfoot del 1991